Anglia
Oxford, egyetéméről híres angol nagyváros

 Amerikai Egyesült Államok
Oxford (Alabama)
Oxford (Mississippi)
Oxford (New York)
Oxford (Ohio)
Oxford (Észak-Karolina)

 Új-Zéland
Oxford (Új-Zéland)